Pérignac, commune française de la Charente ;
 Pérignac, commune française de la Charente-Maritime.
 « Pérignac » (Lot-et-garonne), lieu-dit d'une ancienne abbaye cistercienne au sud-est de Montpezat

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France